Babb Creek ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Babb Creek (Silver Creek)  im Santa Clara County, Kalifornien
 Babb Creek (Pine Creek)  im Tioga County, Pennsylvania
 Babb Creek (Saylor Creek)  im Greene County, Tennessee
 Babb Creek (Baraboo River)  im Sauk County, Wisconsin